Оттенбах (Вюртемберг) — община в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Оттенбах (Цюрих) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Цюрих.